Le Championnat du Danemark masculin de handball 2013-2014 est la  de la compétition.

Elle est remportée pour la première fois par le KIF Copenhague qui se qualifie ainsi pour la Ligue des champions la saison suivante tout comme son dauphin, l'Aalborg Håndbold qui est qualifié sur invitation. Le Team Tvis Holstebro, Skjern Håndbold et SønderjyskE Håndbold sont quant qualifiés pour la Coupe de l'EHF masculine 2014-2015.

Les relégués sont le Nordsjælland Håndbold, le TMS Ringsted et le Skive fH.

Participants 
Légende des couleurs

Localisation

Saison régulière

Classement 

|

|}

Résultat

Matchs

Play-Offs 

Les play-offs opposent les clubs classés de la  à la  à la fin de la saison régulière. Les vainqueurs des deux groupes sont qualifiés en Ligue des champions, et s'affrontent dans un match aller-retour pour le titre.

Règles de départage : points, victoires, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur, victoires à l'extérieur, match de barrage.

|}

Groupe 2 

|}

Phase finale

Demi-finales

match pour la troisième place

Finales

Champion du Danemark 2013-2014

Play-Downs 

Les play-Downs opposent les clubs classés de la  à la  à la fin de la saison régulière plus les équipes classé de la  à la  de la division 2 à savoir le Team Sydhavsøerne, le Lemvig-Thyborøn Håndbold et l'Odder Håndbold. Les vainqueur et deuxième des deux groupes évoluent en Championnat du Danemark masculin de handball 2014-2015 tandis que les troisièmes des deux groupes s'affrontent dans un match aller-retour pour le maintien. Enfin, les derniers des deux groupes évolueront en division 2.

Règles de départage : points, victoires, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur, victoires à l'extérieur, match de barrage.

Groupe 2 

|}

Matchs pour le maintien

Bilan de la saison 

 Clubs qualifiés en Ligue des champions (Phase de groupe) : KIF Copenhague, Aalborg Håndbold
 Clubs qualifiés en Coupe de l'EHF : Skjern Håndbold, SønderjyskE Håndbold, Team Tvis Holstebro
 Relégués en division 2 : Skive fH, Nordsjælland Håndbold
 Promus en division 1 : FC Midtjylland Håndbold, Lemvig-Thyborøn Håndbold, Odder Håndbold

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs danois en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient EHF, et donc le nombre de clubs danois présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Voir aussi 
Championnat du Danemark masculin de handball
Handball au Danemark

Championnat du Danemark masculin de handball
Danemark M1
Sport au Danemark en 2013
Sport au Danemark en 2014